NNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanyang / Nanyuan (Cina)